Sigismund Markgraf von Brandenburg, auch Siegmund, (* 20. November 1592 in Cölln; † 30. April 1640 auf Schloss Kleve) war brandenburgischer Statthalter in Kleve.

Leben 
Sigismund war ein Sohn des brandenburgischen Kurfürsten Johann Georg (1525–1598) und dessen dritter Ehefrau Elisabeth von Anhalt (1563–1607).

Den Wechsel Johann Sigismunds zum reformierten Bekenntnis vollzog er nicht mit, bewahrte sich stattdessen eine traditionell reichspatriotische, kaiserfreundliche Einstellung. Dennoch konnte er 1628/1629 gegenüber Wallenstein ebenso wenig eine Schonung der Mark erreichen wie 1636 gegenüber den Schweden. In den Jahren 1632, 1636 und 1637, als Kurfürst Georg Wilhelm in die Mark einrückenden fremden Herren ausweichen musste, übernahm er jeweils kurzzeitig die Statthalterschaft in Brandenburg. 1639 wurde er klevischer Statthalter.

Bereits 1637 wurde er als Markgraf Siegmund von Brandenburg mit dem Namen „Der Treffliche“ in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen.

Er wurde am 12. März 1642 im Königsberger Dom beigesetzt.

Vorfahren

Einzelnachweise 

Prinz (Brandenburg)
Person im Dreißigjährigen Krieg (Brandenburg-Preußen)
Statthalter (Brandenburg)
Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
Hohenzoller (Linie Hohenzollern-Brandenburg)
Geboren 1592
Gestorben 1640
Mann